Pomorzany – osiedle Szczecina
 Szczecin Pomorzany – przystanek kolejowy
 Dekanat Szczecin-Pomorzany – dekanat